Shu eller Shū kan syfta på:

 Shu (kinesisk mytologi) – en gud i kinesisk mytologi
 Shu (egyptisk mytologi) – en gud i egyptisk mytologi
 Shu (stat) – ett kungadöme i Kinas historia som existerade fram till 316 f.Kr.
 Shu Han – ett kungadöme i Kinas historia som grundades år 221–263
 Tidigare Shu – ett kungadöme i Kinas historia som grundades år 907
 Senare Shu – ett kungadöme i Kinas historia som grundades år 934
 SHU – Scoville Heat Units, ett mått på pepparsyrka, se Scoville

Geografi

Kazakstan 

 Sju (ort i Kazakstan), Zjambyl, 
 Shū Aūdany, distrikt, Zjambyl,

Se även
 Sju (olika betydelser)

Robotskapade Kazakstanförgreningar